Сокольское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Сокольское сельское поселение — входит в Елецкий район Липецкой области
 Сокольское сельское поселение — входит в Сердобский район Пензенской области
 Сокольское сельское поселение — входит в Мамадышский район Республики Татарстан